Пуебло Идалго има више значења:

 Пуебло Идалго (Сан Луис Акатлан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Пуебло Идалго (Тланчинол), насеље у савезној држави Идалго у Мексику